Eibeck ist der Name folgender Orte:

 Eibeck (Gemeinde Frankenfels), Ortslage und bewirtete Gemeindealm von Frankenfels, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Eibeck (Gemeinde Pabneukirchen), Ortschaft von Pabneukirchen, Bezirk Perg, Oberösterreich

 Eibeck (Reichraminger Hintergebirge) 916 m, Berg im Reichraminger Hintergebirge, Oberösterreich